Persico ima više značenja:
 Persico, Catanzaro
 Persico, Cremona